Сальва́т () — испанская фамилия. Известные носители:

 Сальват Бесора, Жуаким (род. 1980) — андоррский футболист, нападающий.
 Сальват-Папассейт, Джоан (1894—1924) — испанский каталонский поэт, прозаик, эссеист и публицист.
 Сальват Ромеро, Мария Исабель (1926—1998) — испанская монахиня, католическая святая.